391e Beveiligingsdivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 391e Infanteriedivisie (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid